Peace in the Valley – brano musicale gospel del 1937
Peace in the Valley – EP di Elvis Presley del 1957
Peace in the Valley: The Complete Gospel Recordings – boxset di Elvis Presley del 2000
Peace in the Valley – album di Jo Stafford del 1963
Peace in the Valley – album di Daniel O'Donnell del 2009